Uribia kan syfta på:

Colombia 

 Uribia (kommun), La Guajira, 
 Uribia (ort), La Guajira,